Shigeno steht für:
 (12788) Shigeno, Asteroid des Hauptgürtels

Shigeno ist der Familienname folgender Personen:
 Kaito Shigeno (* 1990), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Misaki Shigeno (* 1986), japanische Skispringerin
 Shūichi Shigeno (* 1958), japanischer Mangaka
 Yasumasa Shigeno (1941–2021), japanischer Politiker
 Shigeno Yasutsugu (1827–1910), japanischer Historiker und Sinologe